Marie Adélaïde de France (n. 23 martie 1732; d. 27 februarie 1800) a fost a patra fiică și al șaselea copil al regelui Ludovic al XV-lea al Franței și a reginei Maria Leszczyńska. Ca fiică a regelui, a fost Fille de France.

Arbore genealogic

Note

Nașteri în 1732
Decese în 1800
Casa de Bourbon
Prințese franceze